Ičkerija, regija u Aziji
 Čečenska Republika Ičkerija, nepriznata država u dijelu Čečenije (Rusija) koju podržavaju čečenski separatisti